Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1981/82 годов стала испанская «Барселона», обыгравшая в финале «Стандард», это был её второй Кубок обладателей Кубков УЕФА. Для советского футбола это был единственный розыгрыш Кубка обладателей кубков, в котором от СССР выступали сразу две команды: тбилисское «Динамо» (как победитель предыдущего розыгрыша Кубка обладателей кубков) и ростовский СКА (как обладатель Кубка СССР)

Предварительный раунд

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1981-82 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1981 году
Футбол в Европе в 1982 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА